Der Luxemburgische Handballpokal 2019/20 (offiziell Loterie Nationale Coupe de Luxembourg) war die 62. Austragung des Pokalwettbewerbs der Herren und die 46. Austragung des Pokalwettbewerbs der Frauen. Niederklassige Vereine (Promotioun A) erhielten bei Spielen gegen einen klassenhöheren Gegner (AXA League) einen Vorteil von drei Toren (+3).

Herren 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. HB Esch wurde am 29. Februar 2020 luxemburgischer Pokalsieger.

Damen 
Das Final Four fand im d’Coque auf dem Luxemburger Kirchberg statt. CHEV Diekirch wurde am 1. März 2020 luxemburgischer Pokalsieger.

Weblinks 
 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes - Hallenrunde. In: flh.lu, abgerufen am 1. April 2020.
 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames - Hallenrunde. In: flh.lu, abgerufen am 1. April 2020.

Handballwettbewerb in Luxemburg
Handballsaison 2019/20